Фисун — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 
 Фисун, Андрей Лукич (1928—2002) — председатель колхоза «Прогресс» Карловского района, Полтавская область, Украинская ССР, Герой Социалистического Труда. См. также 
 Фисуны — село, Руновщинский сельский совет, Полтавский район (Полтавская область), Полтавская область, Украина.